Гранден () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гранден, Марсель-Огюст-Мари (род. 26 июня 1993, Бока-Ратон, Флорида, США) — американская актриса, певица, автор песен, музыкальный продюсер.
 Гранден, Эйо (род. 17 октября 1987, Кан, Франция) — французский футболист, полузащитник.